Кавтара́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кавтарадзе, Бека (род. 1999) — грузинский футболист.
  (род. 1990) — грузинский ватерполист.
 Кавтарадзе, Георгий Георгиевич (1940—2020) — советский и грузинский актёр, сценарист, режиссёр.
 Кавтарадзе, Гиорги (род. 1989) — грузинский футболист.
 Кавтарадзе, Гия (род. 1970) — бывший член Кабинета министров Грузии, министр юстиции Грузии.
 Кавтарадзе, Дмитрий Николаевич (род. 1947) — заведующий лабораторией управленческого моделирования факультета государственного управления МГУ.
 Кавтарадзе, Нодар Малхазович (род. 1993) — российский футболист.
 
 Кавтарадзе, Серго (род. 1993) — грузинский футболист.
 Кавтарадзе, Юрий Сергеевич (1923—1979) — советский режиссёр и сценарист.

См. также 
 Ковторадзе, Алексей Гаврилович